Rio Open 2018, właśc. Rio Open presented by Claro 2018 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour 500 w sezonie 2018 z cyklu Rio Open rozgrywany w dniach 19–25 lutego 2018 roku w Rio de Janeiro na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 1 842 475 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

2018 w tenisie ziemnym
2018
2018 w Brazylii